Gérimont est un hameau de la commune de Neufchâteau (Belgique-province de Luxembourg).
 Gérimont est un hameau de la commune de Sainte-Ode (Belgique-province de Luxembourg).